Недельная глава «Хаазину» (Аазину, Гаазину  — «Внемлите …») — из книги Дварим ().

Читается в субботу (шаббат) между Рош ха-Шана о Йом-Киппуром, либо в субботу между Йом-Киппуром и праздником Суккот.

Содержание главы 
Моше провозгласил песнь перед сынами Израиля в последний день своей жизни.

Глава завершается повелением Бога Моше взойти на вершину горы Нево, с которой он взглянет на Землю Обетованную перед смертью.

Гафтара

См. также 
 Завоевание Ханаана

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.torahone.com/docs/Haazinuotvety.htm
 Мидраша Ционит НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ААЗИНУ

Второзаконие